Кара Блек і Лізель Губер були чинними. Цього разу вони також виступали, але разом з іншими партнерками.
Блек грала в парі з Анастасією Родіоновою, але в першому колі їх перемогли Чжуан Цзяжун і Сє Шувей.
Губер грала в парі з Надією Петровою, але в півфіналі їх перемогли Івета Бенешова і Барбора Стрицова. 

Бенешова і Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 4–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари 

  Хісела Дулко /  Флавія Пеннетта (1-ше коло)
  Лізель Губер /  Надія Петрова (півфінал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботнік (фінал)
  Кара Блек /  Анастасія Родіонова (1-ше коло)

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Х Дулко Ф Пенетта 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[7]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Янс А Росольська 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=[10]| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Азаренко М Кириленко 
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Дж Крейбас Р Стаббс
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= К Пешке К Среботнік
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Бачинскі Р Ворачова
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[7]
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю Гергес Л Реймонд 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= А Главачкова Л Градецька 
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Мікулеску Ц Янь 
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[3]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ч Цзяжун С Шувей 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=[10]| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К Блек А Родіонова 
| RD1-score12-1=7'''
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=[7]
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Примітки

Посилання 

 Main Draw

Medibank International 2011
Тур WTA 2011